«Лас-Па́льмас» () — профессиональный футбольный клуб из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания.

История 
Основан 22 августа 1949 года путём объединения пяти местных команд (эмблемы которых изображены на нынешней эмблеме «Лас-Пальмаса»). В 1951 году впервые пробился в лигу Примера, но уже через год выбыл обратно в Сегунду. В 1954 вернулся в высшую лигу, но уже через шесть лет снова выбыл в Сегунду, заняв последнее место в Ла Лиге и дважды разгромно проиграв лидеру чемпионата, «Барселоне», по 0:8. В сезоне 1968/69 клуб стал серебряным призёром чемпионата страны, в сезоне 1967/68 — бронзовым призёром испанского чемпионата. Также 4 раза «Лас-Пальмас» становился чемпионом Сегунды: в 1953/54, 1963/64, 1984/85 и 1999/00. В сезоне 1977/78 клуб вышел в финал Кубка Испании. В Кубке Ярмарок 1969/70 проиграл в первом раунде. Дошёл до третьего раунда Кубка УЕФА 1972/73 и до второго раунда Кубка УЕФА 1977/78. В 2004—2006 годах выступал в Сегунде Б. По итогам сезона 2014/2015 вернулся в Примеру. В общей сложности провёл 31 сезон в Примере. В сезоне 2017/2018 занял 19 место и вновь вернулся в Сегунду.

История выступлений

Достижения 
 Чемпионат Испании
 Вице-чемпион: 1968/69
 Третье место: 1967/68
 Кубок Испании
 Финалист: 1977/78
  Второй дивизион
 Победитель (4): 1953/54, 1963/64, 1984/85, 1999/00

«Лас-Пальмас» в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом
 Этапы турнира, которая команда смогла преодолеть, выделены тёмным цветом

Текущий состав

Известные игроки 

В скобках годы выступлений за «Лас-Пальмас»
  Энрике Вольфф (1974—1977)
  Мигель Анхель Бриндиси (1976—1978)
  Хуан Карлос Валерон (1995—1997)
  Роберт Ярни (1999—2001)
  Анхель Лопес (2000—2002)
  Саломон Рондон (2008—2010)
  Педри (2019—2020)

Главные тренеры 

   Франсиско Мартин Аренсибия (1949—1950)
  Николас Мартинон (1950)
  Наварро Массотти (1950)
  Кармело Кампос (1950)
  Арсенио Ароча (1950—1951)
  Луис Валье (1951—1952)
  Патрисио Кайседо (1952—1953)
  Наварро Массотти (1953—1954)
  Сатур Греч (1954—1957)
  Хосе Игнасио Урбьета (1957)
  Луис Моловни (1957—1958)
  Бальтасар Альбенис (1958—1959)
  Луис Моловни (1959)
  Марсель Доминго (1959—1960)
  Касимиро Бенавенте (1960—1961)
  Пако Кампос (1961—1962)
  Росендо Эрнандес (1962—1963)
  Висенте Даудер (1963—1966)
  Хуан Очоа (1966—1968)
  Луис Моловни (1968—1970)
  Росендо Эрнандес (1970)
   Эктор Риаль (1970—1971)
  Пьер Синибальди (1971—1975)
  Эриберто Эррера (1975—1976)
  Роке Ольсен (1976—1977)
  Мигель Муньос (1977—1979)
  Антонио Руис (1979—1980)
  Хуан Мануэль Леон (1980—1982)
  Эриберто Эррера (1982)
  Вальтер Шкоцик (1982—1983)
  Хуан Мануэль Леон (1983)
  Эктор Нуньес (1983—1984)
  Херман Девора (1984)
  Роке Ольсен (1984—1985)
  Пепе Альсате (1985—1986)
  Хосе Антонио Руис Кабальеро (1986)
  Ференц Ковач (1986—1987)
  Херман Девора (1987—1988)
  Роке Ольсен (1988)
  Альваро Перес (1988—1989)
  Пакито (1989—1990)
  Маноло Кардо (1990—1991)
  Мигель Анхель Бриндиси (1991)
  Роке Ольсен (1991—1992)
  Бенито Хоанет (1992)
  Альваро Перес (1992—1993)
  Иняки Саэс (1993—1994)
  Марко Антонио Боронат (1994)
  Пако Кастельяно (1994—1995)
  Иняки Саэс (1995)
  Пакуко Росалес (1995—1996)
  Анхель Каппа (1996)
  Пако Кастельяно (1996—1997)
  Мариано Гарсия Ремон (1997—1998)
  Пако Кастельяно (1998—1999)
  Хуан Антонио Кинтана Ньевес (1999)
  Сергие Крешич (1999—2001)
  Фернандо Васкес (2001—2002)
  Хосу Урибе (2002—2003)
  Хуан Мануэль Родригес (2003—2004)
  Давид Видаль (2004)
  Анри Стамбули (2004)
  Тино Луис Кабрера (2004)
  Давид Амараль (2004—2005)
  Карлос Санчес Агияр (2005)
  Йосип Вишнич (2005—2006)
  Хуанито Родригес (2006—2007)
  Хуан Мануэль Родригес (2007—2008)
  Хавьер Видалес (2008)
  Пако Кастельяно (2009)
  Сергие Крешич (2009—2010)
  Пако Хемес (2010—2011)
  Хуан Мануэль Родригес (2011—2012)
  Серхио Лобера (2012—2014)
  Хосико (2014)
  Пако Эррера (2014—2015)
  Кике Сетьен (2015—2017)
  Маноло Маркес (2017)
  Пако Айестаран (2017)
  Пако Хемес (2017—)

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы Канарских островов